Die Zweite Division 1995/96 war die 79. Spielzeit der zweithöchsten belgischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 15. August 1995 und endete am 12. Mai 1996.

Modus 
Die 18 Vereine spielten an insgesamt 34 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Die 34 Spieltage wurden in drei Etappen unterteilt: (1 bis 10, 11 bis 22 und 23 bis 34). Der Tabellenerste und -zweite stiegen direkt auf. Der dritte Aufsteiger wurde in einer Play-off-Runde mit vier Mannschaften ermittelt. Daran nahmen der Tabellendritte, sowie die jeweiligen Gewinner der drei Etappen teil. Hatte der Meister, Zweit-, Drittplatzierte oder ein anderer Verein mehr als eine Etappe gewonnen, wurde die allgemeine Rangliste genommen.

Die Teams auf den letzten zwei Rängen stiegen in die dritte Division ab. Der Drittletzte musste in die Relegation.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Tordifferenz

Play-off-Runde

Relegation

Weblinks 
 Tabellen auf belgianfootball.be
 History of Soccer

Fußballsaison 1995/96